|-
| 177501 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177502 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177503 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177504 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177505 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177506 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177507 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177508 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177509 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177510 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177511 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177512 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177513 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177514 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177515 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177516 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177517 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177518 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177519 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177520 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177521 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177522 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177523 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177524 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177525 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177526 - || || 23 de març de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 177527 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177528 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177529 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177530 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177531 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177532 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177533 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177534 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177535 - || || 27 de març de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 177536 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177537 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177538 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177539 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177540 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177541 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177542 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177543 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177544 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177545 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177546 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177547 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177548 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177549 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177550 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177551 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177552 - || || 18 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177553 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177554 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177555 - || || 21 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177556 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177557 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177558 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177559 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177560 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177561 - || || 24 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177562 - || || 25 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177563 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177564 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177565 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177566 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177567 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177568 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177569 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177570 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177571 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177572 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177573 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177574 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177575 - || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177576 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177577 - || || 30 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177578 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177579 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177580 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177581 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177582 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177583 - || || 10 d'abril de 2004 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 177584 - || || 13 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177585 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177586 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177587 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177588 - || || 10 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177589 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177590 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177591 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177592 - || || 15 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177593 - || || 15 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177594 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177595 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177596 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177597 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177598 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177599 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177600 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
|}

7